Fortuin (snoepfabrikant), een Nederlandse snoepfabrikant, gevestigd in Dokkum
 Fortuin (plantage), een suikerplantage aan de Commetewanekreek in het district Commewijne in Suriname

Naam van een historische molen 
 De Fortuin (Hattem)
 De Fortuin (Noordhorn)
 Het Fortuin (Haarlem)
 Het Fortuin (Rijswijk)

Bouwwerk 
 Het Fortuin (brug), een brug vernoemd naar de voormalige molen in Rijswijk
 De Fortuin (Lier), een gebouw

Gerelateerd 
 Rijkdom

Zie ook 
 Fortuyn